Пуршево — деревня в России
 в Московской области
 Пуршево — в городском округе Балашиха;
 Пуршево — в Можайском районе;
 в Псковской области
 Пуршево — в Опочецком районе;
 в Тверской области
 Пуршево — в Сонковском районе;
 в Ярославской области
 Пуршево — в Некоузском районе;
 Пуршево — в Первомайском районе.